Mark Chung peut désigner :

 Mark Chung (1957- ), manager musical allemand
 Mark Chung (1970- ), footballeur international américain